Blood and Fire — gravadora do Reino Unido especializada em reggae
 Blood and Fire (Star Trek: The Next Generation) — episódio não filmado de da série Star Trek: The Next Generation 
 Canção do álbum Bloody Kisses dos Type O Negative